Cesolo ima više značenja:
 Cesolo, Macerata
 Cesolo, Vercelli